– japoński skoczek narciarski. Drużynowy brązowy medalista olimpijski (2014) oraz złoty (2013) i dwukrotnie brązowy (2015, 2017) medalista mistrzostw świata w konkursie drużyn mieszanych.

Przebieg kariery 
W 2004 został mistrzem Finlandii juniorów. Swój pierwszy występ na międzynarodowej arenie zaliczył 15 stycznia 2005 podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego w Sapporo. Zajął 29. miejsce i zdobył pierwsze punkty. 25 marca 2005 na mistrzostwach świata juniorów w Rovaniemi zajął szóste miejsce na skoczni normalnej.

W sezonie 2005/2006 startował tylko w zawodach Pucharu Kontynentalnego. Trzy razy zajął dziewiątą pozycję. Było to: 20 sierpnia 2005 w Lillehammer, 26 lutego 2006 w Brotterode oraz 4 marca 2006 w Vikersund. W końcowej klasyfikacji zajął 46. miejsce.

W sierpniu 2006 zadebiutował w Letnim Grand Prix na igelicie. 12 sierpnia 2006 w Einsiedeln zdobył pierwsze punkty do klasyfikacji zawodów tej rangi, zajmując 20. lokatę.

24 listopada 2006 w Ruce, Takeuchi zadebiutował w zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich. Jednocześnie w swoim debiucie zdobył pierwsze w karierze punkty PŚ, zajmując 23. miejsce.

Jego rekord życiowy to skok na odległość 240,0 m w Vikersund w 2016.

W 2014 zdiagnozowano u niego eozynofilowe ziarniniakowe zapalenie naczyń.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty T. Takeuchi na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty T. Takeuchi na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach

Indywidualnie

Drużynowo

Starty T. Takeuchi na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty T. Takeuchi na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata 
stan na 19 marca 2023

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Turniej Nordycki

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Willingen Five

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Planica 7

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Świata w lotach

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych LGP chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LGP chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2019

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2021

Turniej Czterech Narodów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Lotos Poland Tour

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan na 22 stycznia 2023

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Letniego Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Letniego Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2019

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
stan po zakończeniu sezonu 2020/2021

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Japońscy medaliści olimpijscy
Japońscy skoczkowie narciarscy
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2013
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2015
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2017
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Urodzeni w 1987
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018